Pulheim steht für:

 Pulheim, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen

Pulheim ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Pulheim, deutscher Fußball-Funktionär
 Georg Pulheim (1915–1996), deutscher Ringer